Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2012 si è disputato dal 13 marzo al 2 aprile 2012. Il successo è andato ai Kentucky Wildcats allenati da John Calipari, all'ottavo titolo della loro storia.

L'impianto di gioco sede della finale è stato il Mercedes-Benz Superdome di New Orleans.

Squadre qualificate 
Le squadre qualificate sono 68; le quattro teste di serie sono: Syracuse, North Carolina, Kentucky e Michigan State.

South region

West region

East region

Midwest region

Risultati

Primo turno 
Incontri disputati il 13 e 14 marzo 2012.

Fasi regionali

South Regional

West Regional

East Regional

Midwest Regional

Final Four

Tabellini 
Semifinali

Finale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  John Calipari
Vice-allenatori: Orlando Antigua, Kenny Payne, John Robic

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Campionato di pallacanestro NCAA Division I